Das Herrendoppel der Australian Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Jonathan Erlich und Andy Ram. Das Finale bestritten Mahesh Bhupathi und Mark Knowles gegen die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan, die sich in drei Sätzen durchsetzten. Es war ihr dritter gemeinsamer Triumph (nach 2006 und 2007) bei den Australian Open und ihr siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Australian Open 2009 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)

Herrendoppel
2009